Wyszki ist der Name zweier polnischer Orte bzw. Gemeinden:

 Wyszki (Bystrzyca Kłodzka) in der Woiwodschaft Niederschlesien (Südwestpolen)
 Wyszki (Podlachien) in der Woiwodschaft Podlachien (Nordostpolen), siehe Gmina Wyszki